Buca (district), een district in de Turkse provincie İzmir 
 Buca (stad), in dat district